Patras de Campaigno est un patronyme porté notamment par :
 Michel Patras de Campaigno (1553-1597), surnommé le Chevalier Noir, capitaine de la garnison de Calais à la fin des guerres de Religion ;
 Jean Patras de Campaigno (1805-1876), député de Haute-Garonne sous le Second Empire.